Кэнтон ():
 Кэнтон, Джон (1718—1772) — английский физик-экспериментатор.
 Кэнтон, Нил (род. 1948) — американский кинопродюсер.

См. также 
 Кантон (Огайо)
 Кантон (город, Миннесота)
 Кантон